Отрадная:

Топоним 
 Отрадная — станица в Отрадненском районе Краснодарского края;
 Отрадная — станица в Тихорецком районе Краснодарского края;
 Отрадная — деревня в Аларском районе Иркутской области;
 Отрадная — железнодорожная станция в Джанкойском районе Крыма.

Фамилия 
 Отрадная, Евгения Сергеевна (род. 1986) — российская певица.

См. также 
 Отрадная улица